Luhtanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Juha Luhtanen (né en 1969), joueur finlandais de basket-ball
Leena Luhtanen (né en 1941), femme politique finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois